Libby puede referirse a los siguientes personajes:
 Willard Frank Libby, químico y profesor universitario estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1960, muy conocido por haber desarrollado la datación por radiocarbono.
 Libby, personaje de la serie animada Calle de las Estrellas.
 Libby Smith personaje de American Dad.
 Libby Lenton es una nadadora australiana que ha ostentado varios récords y ha obtenido galardones en las olimpiadas de Sídney y de Arenas.
 Elizabeth "Libby", personaje de ficción que aparece en la serie televisiva, Lost.